

Rosa

Giocatori

2005-2006